Fejes András (1946–2020) pszichológus
 Fejes András (1988) labdarúgó